Юрій Млинк (, , село Шунов, Лужиця — , Дрезден) — лужицький письменник, літературознавець і перекладач. Писав верхньолужицькою мовою.

Біографія 
Ю. Млиник народився у верхньолужицькому селі Шунов, що біля міста Будишина. У 1949—1950 роках вивчав германістику у Вроцлавському університеті, пізніше, з 1950 по 1953 роки вивчав сорабістику й чеську мову у Лейпцизькому університеті. З 1960 року працював науковим співробітником у Серболужицькому університеті у Будишині.

Був одружений з лужицькою письменницею Марією Млинковою (, в дівоцтві Брезанець). Їхня донька Мерка Метова () так само займається літературною діяльністю, пише верхньолужицькою мовою.

Творчість 
Основною спеціальністю Ю. Млинка була германістика.
 
Був одним з популяризаторів творчості Т. Шевченка, переклав рідною мовою Шевченків «Заповіт» («Rozhlad», 1963, № 6).

Твори 
 Do swětła. Lyrika. 1955
 Skicy k stawiznam serbskeje literatury. Volk und Wissen, Berlin 1956
 Štož lubuju: Basnje jednoho lětdźesatka. LND, Budyšin 1959
 400 lět serbskeho pismowstwa: Přewodnik we wobrazach. LND, Budyšin 1960
 Jakub Lorenc-Zalěski: Přinošk k stawiznam serbskeje literatury w dobje imperializma. LND, Budyšin 1962
 100 lět serbskeho dźiwadła: 1862—1962. Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1962
 Tři lěta w Ruskej. Zběrka serbskeje prozy, LND, Budyšin 1966
 Hronow a druhe powědančka. Zběrka serbskeje prozy, LND, Budyšin 1967
 Za Budyšinom na roli. Zběrka serbskeje prozy, LND, Budyšin 1968
 Ze zašłosće do přichoda. Prěnja antologija serbskich ludowych awtorow. Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1968
 Jurij Młynk, Dietrich Scholze. Stawizny serbskeho džiwadla: 1862—2002. Domowina, Budyšin, 2003. — 452 s. («Історія сербського театру»)

Література

Виноски 

Серболужичани
Перекладачі творів Тараса Шевченка